Fano ima više značenja:
 Fano
 Fano (Firenca)